Onanga ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Onanga Itoua (* 1988), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Parfait Onanga-Anyanga (* 1960), gabunischer Diplomat